Мінін — російське прізвище, утворене від хрестильного імені Міна. Відомі носії:
 Мінін Андрій Андрійович (* 1981) — російський актор.
 Мінін Василь Опанасович (1909—1988) — повний кавалер ордена Слави.
 Мінін Віктор Іванович (1926—1989) — радянський дипломат.
 Мінін Володимир Миколайович (* 1929) — російський хоровий диригент, засновник Державного Академічного камерного хору.
 Мінін Григорій Васильович (1921—1978) — повний кавалер ордена Слави.
 Мінін Євгеній Аронович (* 1949) — російсько-ізраїльський письменник та поет-пародист.
 Мінін Костянтин В'ячеславович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Мінін Кузьма (?-1616) — діяч Смутного часу; нижньогородський громадянин, один з організаторів та керівників Земського ополчення 1611—1612.
 Мінін Михайло Петрович (1922—2008) — учасник Великої Вітчизняної війни, одним з перших поставив Червоний Прапор над будівлею рейхстагу 30 квітня 1945.
 Мінін Микита (Никон; 1605—1681) — патріарх московський (1652—1666).
 Мінін Олександр Олександрович (1924—2002) — Герой Радянського Союзу.
 Мінін Олександр Іванович (ієромонах Арсеній; 1823—1879) — православний духовний письменник, видавець та редактор.
 Мінін Олександр Іванович (1923—1998) — повний кавалер ордена Слави.
 Мінін Павло Георгійович (* 1962) — російський художник, різьбяр по дереву.
 Роман Мінін (1981) — сучасний український художник, представник напрямку жлоб-арт
 Мінін Сергій Костянтинович (1882—1962) — радянський державний та партійний діяч, публіцист.
 Мінін Федір Іванович (1917—1952)— Герой Радянського Союзу з Української РСР.
 Мінін Юхим Семëновіч (1897—1941) — білоруський графік.
 Мінін Яків Кіреєвич (1922—1985) — Герой Радянського Союзу з Білоруської РСР, льотчик.

 Мініна Ксенія Олександрівна (1941—1997) — радянська і російська актриса театру і кіно, Заслужена артистка РРФСР.

Інше 
 Мінін — броненосний крейсер російського імператорського флоту.

Примітки